А (U+0410) или A (U+0041) может означать:

 А — первая буква кириллических алфавитов.
 A — первая буква латинского алфавита.
 Α — первая буква греческого алфавита.
 А — первая буква старомонгольского алфавита.
 А — последняя буква тибетского алфавита.
 А — знак каны.
 А в круге — типографический символ (Ⓐ, ⓐ).

Морфология 
 А- — приставка.

Слово 
 А — союз.
 А — частица.
 А — междометие.

Система измерений 
 A (ампер) — единица силы электрического тока в электротехнике.
 Å (ангстрем) — единица длины, равная 10−10 м; внесистемная единица.
 a- (атто-) — приставка, означает 10−18.
 a — ар, мера площади.
 An — нормальное атмосферное давление (на широте 45°, при t = 0°, на уровне моря), равное 1,0333 кг/см³ или 1,0132 мегадин на 1 см².
 А45 — давление атмосферы на широте 45°.

Персоналии 
 А Ин (1900—1977) — китайский драматург и литературовед.

Наука 
  — работа в физике.
  — ускорение в физике.
  — аланин и аденозин в биохимии.
 Витамин A (ретинол) — жирорастворимый витамин, антиоксидант.
 A — один из типов человеческой крови в медицине.
 А1, А2, А3 — критические точки железа и его сплавов в термодинамике.
 A — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы A (мтДНК) и гаплогруппы A (Y-ДНК).

Топонимы 
 А — река в Германии и Нидерландах, правый приток Ауде-Эйссел.
 А — река в Германии, приток Верре, системы Везера.
 А — река в Нидерландах, приток Динтел.
 А — река в Германии, левый приток Мёне, системы Рура.
 А — река в Германии, приток Нете, системы Везера.
 А — река во Франции, впадает в Северное море.
 А — река в Германии, правый приток Эмса.
 A — маршрут нью-йоркского метро.

Техника 
 А-батарея — в радиотехнике батарея накала.
 Батарейка A — стандартный размер элемента питания.
 А — серия паровозов.
 А — серия электровозов.
 А — тип вагонов метро.
 «А» — в регуляторе механических часов обозначает направление, в котором должна быть подвинута стрелка регулятора для ускорения хода часов.
 А-1 — первый оружейный реактор в СССР. Был создан для производства плутония. Встречается название «реактор А» без индекса.
 A — моторная яхта, спущенная на воду в 2005 году.
 A — парусная яхта, спущенная на воду в 2017 году.

Медицина 
 А — в фармакопее список ядовитых средств.

Вычислительная техника 
 A (язык программирования) — язык программирования.
 В шестнадцатеричной системе счисления A эквивалентно десятичному числу «10».
 <A> — HTML-тег для создания гипертекстовых ссылок.
 Комбинация клавиш Ctrl+A выделяет весь текст документа или все точки изображения.
 A: — адрес по умолчанию для первого флоппи-диска в ОС семейств DOS и Windows, а также OS/2; «дискета по умолчанию».
 A — одна из ресурсных записей DNS.
 В компьютерных играх клавиша  часто используется вместо клавиши  (влево).
 В computer science, алгоритм поиска A* — эвристический алгоритм поиска оптимального пути.

Музыка 
 A — обозначение ноты ля, тональности ля мажор и аккорда ля мажор.
 A — первая сторона виниловой пластинки или магнитной кассеты.
 а — музыкальный термин, означающий «на, в стиле».
 «A» — альбом группы Jethro Tull.
 «A» — альбом группы Pan Sonic.
 A — британская рок-группа.
 A — мини-альбом южнокорейской группы BIGBANG.

Рукопись 
 Александрийский кодекс — рукопись с официальным обозначением «А».

Военное дело 
 А — сокращение Армия, применяемое в боевых документах (пример: 7 А, Прим.А).
 «А» — вариант плана войны России (Первая мировая война). Предусматривал развёртывание главных сил русской армии против Австро-Венгрии в случае, если Германия сосредоточит основные силы против Франции. С некоторыми изменениями план «А» был осуществлён в 1914 году.
 A (метка английского Ллойда) — классификация коммерческих судов по общему состоянию. Применяется при использовании судна в военных целях.
 А — категория годности призывника к военной службе в России.

Другое 
 «А» — итальянский фильм 1969 года.
 «Команда „А“» — сериал 1980-х годов, по которому в 2008—2010 годах сняли фильм.
 В Индии «A» обозначает фильм, который разрешён только для просмотра взрослыми.
 В бумажной промышленности «A» — это стандартный размер бумаги с отношением длинной стороны к короткой, приближённым к . При этом пропорции половины листа, разделённого вдоль короткой стороны, близки к пропорциям самого листа. Наиболее популярный формат — A4.
 В силлогистической логике «A» — используется для обозначения общеутвердительного суждения.
 На игральных картах «А» — международное обозначение туза.
 В политике «А» — символ анархизма.
 А в круге — символ анархии.
 В церковнославянском языке означает числа: а (аз) = 1; а = 1000; «а» в кружке = 10 000; «а» в кружке из точек = 100 000.
 
 Класс «А» — название футбольной лиги первенства СССР в 1950—1971 годах. См. Система футбольных лиг СССР.
 a (U+61) — звук неогублённый гласный переднего ряда нижнего подъёма

См. также

Примечания